Erlenhagen ist der Name folgender Orte:
 Erlenhagen, Ortsteil von Gummersbach in Nordrhein-Westfalen
 der deutsche Name zwischen 1938 und 1946 des russischen Ortes Tschernjachowo in der Oblast Kaliningrad (Erlenhagen, Kreis Ebenrode/Ostpreußen, bis 1938 Laukupönen, Kreis Stallupönen)